Натуральне число 491
 491 рік до нашої ери
 491 рік нашої ери